

Lokalizacje

Niemcy 
 Rottach – rzeka, dopływ Iller
 Rottach – rzeka, dopływ jeziora Tegern
 Rottach-Egern – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Miesbach

Zobacz też 
 Rotach